Almost Human steht für:

Film und Fernsehen:
 Almost Human (1927), US-amerikanischer Stummfilm von Frank Urson 
 Almost Human (2013), US-amerikanischer Film von Joe Begos 
 Almost Human (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2013)

Musik:
 Almost Human (Cripple-Bastards-Album), Kompilationsalbum der Cripple Bastards (2001)
 Almost Human (Maya-Beiser-Album), Musikalbum von Maya Beiser (2006)
 Almost Human (Voltaire-Album), Musikalbum von Maya Beiser (2000)